Бугино — название населённых пунктов.

Россия 
 Бугино — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Бугино — деревня в Нейском районе Костромской области.